Saint-Médard puede referirse a:

Saint-Médard, comuna belga situada en Provincia de Luxemburgo.

Saint-Médard, municipio situada en Quebec.

Saint-Médard, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Gers.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Indre.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Lot.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Mosela.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.
 Saint-Médard, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.

 Iglesia  de Saint-Médard, en París.